William McNulty est un nom pouvant désigner:

 (1829-1922), pionnier et prêtre catholique américain
 (1884-1963), artiste américain 
 (1910-2005), officier américain durant la Seconde Guerre mondiale
 (né en 1949), gardien écossais de football
 (né en 1977), cofondateur de l'ONG

Voir aussi

McNulty, William